Feiffer ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Feiffer (* 1954), Architekt
 Halley Feiffer (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Judy Feiffer, Schriftstellerin
 Jules Feiffer (* 1929), US-amerikanischer Comic-Strip-Zeichner, Dramatiker, Drehbuchautor
 Peter Feiffer (1934–2017), deutscher Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Pfeiffer